Călin Geambașu () este un solist vocal, compozitor, orchestrator, manager artistic și instrumentist (pian, keyboards).

Activitate muzicală 
În anul 1995 devine absolvent al Liceului de Muzică din București „Dinu Lipatti", secția Pian.

Își face debutul artistic în anul 1995 în emisiunea „ȘCOALA VEDETELOR” (Revelion TVR), sub directa îndrumare a lui Titus Munteanu, moment ce marchează și începutul carierei sale de compozitor, orchestrator muzical, interpret și tour manager. 

Alături de echipa TVR de la ȘCOALA VEDETELOR activează vreme de 4 ani, filmează zeci de emisiuni, organizează și activează în zeci de concerte alături de colegii săi și obține premii Naționale și Internaționale (printre cele mai importante distincții fiind Discul de Aur cu casa de discuri Roton (1996), Premiul Asociației Profesioniștilor din Televiziune și Rose d'Argent în cadrul Festivalului Internațional organizat la Montreux în 1997). 

În 1995 participă în cadrul Festivalului Național de Muzică Românească "Mamaia", la secțiunea "Interpretare", unde a cântat o creație proprie, melodia "VREAU SĂ APRIND PE CERUL VIEȚII O STEA". 

În 1996 obține alături de Mălina Olinescu Premiul III la Festivalul Național de Muzică Românească „Mamaia”, la secțiunea „Interpretare”, unde a cântat două creații proprii, melodiile "DOAR UN VIS" și "ORICE PAS".

În anul 2000 obține Premiul I la Festivalul Național de Muzică Românească "Mamaia", la secțiunea "Creație", cu melodia "O PLOAIE DE STELE". 

În anul 2001 își întemeiază propria trupă ce în viitor avea să devină un reper de calitate și consecvență în domeniu: Călin Geambașu Band. 

Tot în anul 2001 își lansează primul album muzical cu creații și orchestrații proprii, "O PLOAIE DE STELE". 

În perioada 2002 - 2003 face parte și din grupul No Comment alături de prietenul său din copilărie Xenti Runceanu și Florin Negru, alături de care câștigă premiul III la "Creație" la festivalul "Mamaia" în 2002 cu piesa "C'EST LA VIE" și participă cu aceeași trupă la finala Eurovision 2002.

În paralel, își continuă activitatea în propriul Studio de înregistrări pe care îl dezvoltă de la an la an, investind sume importante în echipament de înaltă calitate, echipament de referință în orice Studio din Lume. 

În perioada dintre anii 2006 - 2013 a evoluat alături de trupa sa și a tatălui său, Petre Geambașu în cadrul emisiunii PRO TV "Dansez pentru tine", unde a activat timp de 14 sezoane ca interpret și editor muzical.

Alături de trupa lui, Călin Geambașu Band, artistul susține peste 1000 de concerte private și publice între anii 2001 - 2022.

Piese din repertoriul propriu 
Compoziții și Orchestrații: 
„DOAR UN VIS”, în duet cu Mălina Olinescu, 
"ORICE PAS", în duet cu Mălina Olinescu, 
" TĂCEREA DOARE", compoziție și orchestrație pentru Mălina Olinescu (melodie care ajunge în Finala Națională Eurovision 2003).

"PRIETENI", absolvență Școala Vedetelor 

Melodii Solistice, compuse și orchestrate:
”O PLOAIE DE STELE", 
"ZBOR", 
"TE SIMT", 
"ÎNTOARCE-TE LA MINE", 
"DURERE", 
"DACĂ VREI SĂ PLECI, IUBIRE". 

Cu trupa No Comment: "C'EST LA VIE", 
"VREAU SĂ UIT", 
"UNDE-AI FOST AZI NOAPTE", 
"LIBERI", 
"REGINA MEA",

Surse
"Alternative pop-dance", Daniela Caraman-Fotea, Titus Andrei, Editura Humanitas, 2003

Legături externe
 www.calingeambasu.ro - Site web oficial

Interviuri

 "Am bagat in discul asta tot sufletul pe care l-am avut de dat din mine", Formula AS - anul 2001, numărul 454
 "Imi doresc sa compun si sa cant tot restul vietii", Formula AS - anul 2000, numărul 429
 Calin Geambasu - "N-am vrut sa devin un produs cu data de expirare fixa", Ines Hristea, Formula AS - anul 2007, numărul 796

Muzicieni români